Ла Тапона има више значења:

 Ла Тапона (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тапона (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тапона, Сан Исидро дел Тепозан (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тапона, Ла Лагуна (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тапона (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тапона (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тапона (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тапона (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тапона (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тапона (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тапона (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тапона (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тапона (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тапона (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тапона (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику